Les attaques de 2022 en Crimée sont une série d'attaques aériennes et de missiles menées par les forces armées ukrainiennes sur la péninsule de Crimée d'où l'armée russe a lancé une offensive sur le sud de l'Ukraine lors de l'invasion russe de l'Ukraine et a occupé les oblasts de Kherson et de Zaporijjia et a commencé les trois mois du siège de Marioupol. Les forces ukrainiennes ont reçu des systèmes de missiles américains HIMARS au cours de l'été, de sorte que les forces ukrainiennes ont commencé des frappes aériennes d'artillerie, de missiles et de drones sur la Crimée le 9 août avec une attaque sur Novofedorivka.

Chronologie 

Le matin du 31 juillet, un drone équipé d'un engin explosif a attaqué le quartier général de la flotte de la mer Noire à Sébastopol. 6 personnes ont été blessées. En raison de l'attaque de la ville, toutes les festivités à l'occasion de la Journée de la Marine ont été annulées. Comme d'habitude, les responsables ukrainiens ont nié leur implication dans l'attaque, mais l'ont utilisé pour discuter de la faiblesse du système de défense aérienne russe en Crimée.

Une série de grandes explosions se sont produites à la base aérienne de Saki dans la ville de Novofedorivka, en Crimée, le 9 août 2022. La base militaire avait été saisie par les forces russes lors de l'annexion de la Crimée en 2014, dans le cadre de la guerre russo-ukrainienne.

Le 16 août, une série d'explosions a eu lieu à l'aéroport militaire de Gvardejskoye. Les autorités militaires et civiles ont testé une version d'une petite attaque de véhicule aérien sans pilote. Le même jour, les forces armées ukrainiennes auraient commis une série d'actes de sabotage dans le district de Dzhankoy dans un entrepôt militaire près du village de Majskoye et dans une sous-station de Dzhankoy même. Les forces armées ukrainiennes ont annoncé que les cibles de l'attaque dans la zone de la gare d'Azov étaient 11 AFV, 10 canons automoteurs Gvozdika, 7 canons automoteurs Msta-S, 2 canons automoteurs Pion, 3 Grad MLRS et un dépôt de munitions. La voie ferrée a également été endommagée lors de l'attaque.

Le  octobre, des explosions ont eu lieu à l'aéroport militaire de Belbek, près de Sébastopol. Le gouverneur de Sébastopol, Mikhail Razvozhayev, a déclaré que l'avion avait quitté la piste lors de l'atterrissage et avait pris feu.

Le 8 octobre, une explosion se produit sur le pont de Crimée. Les  ont pris feu et la chaussée s'est effondrée.

Notes et références 

Invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022
2022 en Ukraine
Histoire de la Crimée